Rottland ist:

 eine historische Bezeichnung für neu gerodetes Land, siehe Landgewinnung

der Name folgender Orte:
 Rottland (Bergisch Gladbach), Ortschaft im Stadtteil Asselborn von Bergisch Gladbach
 Rottland (Waldbröl), ein Ortsteil der Stadt Waldbröl in Nordrhein-Westfalen
 Rottland (Wuppertal), ein Ortsteil der Stadt Wuppertal in Nordrhein-Westfalen
 Rottland (Engelskirchen), ein Ortsteil/Weiler in der Gemeinde Engelskirchen in Nordrhein-Westfalen

der Familienname folgender Personen:
 Franz Rottland (1934–2014), deutscher Afrikanist